Милан Николић може да се односи на:

 Милан Николић (бан) (1877—1943), бан једне од девет бановина Краљевине Југославије
 Милан Николић (музичар) (1979), музичар и учесник Беовизије и Евровизије
 Милан Николић (1929), српски фудбалер и тренер
 Милан Николић (1981), српски фудбалер
 Милан Николић (1983), српски фудбалер
 Милан Николић (1987), српски фудбалер
 Милан Николић (1988), српски фудбалер
 Милан Ј. Николић (1945), народни посланик Републике Србије
 Милан М. Николић (1964), народни посланик Републике Србије
 Милан Николић (колумниста), српски колумниста
 Милан Николић (сценариста) (1930—2000), сценариста
 Милан Николић (атлетичар), црногорски атлетичар
 Владимир Сребров (1954—1999), рођен као Милан Николић